Raynald est un nom propre français qui peut faire référence à :

Variantes 
 français :
 en Rayn- : , Raynalt, 
 en Régin- : Réginald
 en Ren- : Renald, Renalde, , Renaut, Renout (prénom du Moyen Âge)
 en Reyn- : Reynal, , Reynalt, , Reynault, Reyneau, Reyneaud
 allemand : Reginald, , Reinold
 anglais : Reginald; Reynalds, , , 
 diminutifs anglo-saxons : , Roni, Ronie, Ronnie, Ronny et Rony.
 espagnol : , Reynaldo, 
 italien : , Rinaldino
 langues scandinaves : Rǫgnvaldr, Ragnvaldr, Ragnvaldur
 lituanien : Renaldas, Ronaldas
 néerlandais : Renout
 portugais : Renaldo, , Reynaldo, , Ronaldino

Prénom 
Raynald est un prénom français notamment porté par :
 Raynald Arseneault (1945-1995), composeur et organiste québécois ;
 Raynald Blais (1954-), homme politique canadien ;
 Raynald Cloutier, journaliste sportif et un animateur de radio québécois ;
 Raynald Denoueix (1948-), footballeur et entraîneur français ;
 Raynald Desjardins(1953-), gangster et criminel québécois ;
 Raynald Fréchette (1933-2007), avocat, homme politique et juge québécois ;
 Raynald Fucho, sportif français de full-contact ;
 Raynald Guay (1933-2017), avocat et homme politique canadien ;
 Raynald Guegain (1952-), footballeur français ;
 Raynald Métraux (1958-), imprimeur et lithographe vaudois ;

Patronyme 
Raynald est un patronyme français.

Références 

Prénom français
Patronyme français